Ciuperceni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ciuperceni (Gorj)
 Ciuperceni (Teleorman)